USS Independence ha sido el nombre recibido por siete buques de la Armada de los Estados Unidos. Este nombre hace referencia al deseo de verse libre de la dominación británica].

El  fue un bergantín construido en Kingston, Massachusetts a mediados de 1776. Sirvió en la armada del estado de Massachusetts y realizó cruceros hasta Nueva Inglaterra hasta que fue capturado por la Marina Real Británica a comienzos de 1777. 

El  fue una balandra armada con 10 cañones dada de alta en septiembre de 1776, que naufragó en 1778. 

 El , fue el primer navío de línea de la US Navy botado el 22 de junio de 1814, y en su etapa final, fue usado como pontón. Fue dado de baja 3 de noviembre de 1912. 

El , fue un buque con propulsión a vapor dado de alta el 16 de noviembre de 1918, y dado de baja el 20 de marzo de 1919. Posteriormtente, fue Neville y fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial.

El ''', fue un portaaviones ligero, líder de la clase Independence, botado el 22 de agosto de 1942, dado de baja el 28 de agosto de 1946 y hundido durante unas pruebas de armamento el 29 de enero de 1951. 

El , fue un portaaviones de la clase Forrestal dado de alta en 1959, dado de baja en 1998 y desguazado en 2004.

El , es un buque de combate litoral, líder de la clase Independence, en servicio desde el 16 de enero de 2010.
 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos